Продром може да се отнася за:
 Продром - село в Егейска Македония, Гърция, в дем Мъглен.
 Теодор Продром – византийски поет от XII век.

 Вижте също
 Свети Йоан Предтеча (пояснение)